Spinozabrug (Utrecht), brug over het Merwedekanaal in Utrecht
 Dr. Samuel de Ranitzbrug (ook wel bekend als Spinozabrug), brug 187 over Singelgracht in in Amsterdam